Chad Langlais (né le  à Spokane dans l'état de Washington) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 

Après un début de carrière aux États-Unis effectué en NCAA et en LCH, il se dirige vers l'Europe à partir de la saison 2012-2013 avec le championnat de hockey du Royaume-Uni. Il rejoint la Ligue Magnus et le club de Gap par la suite.

Il joue avec le club de Rouen durant 3 saisons. Il rejoint ensuite le premier club qui l'a vu évolué en Ligue Magnus, les Rapaces de Gap, avec lesquels il signe un contrat de deux ans, jusqu'en 2022.

En club 
 
|2005-2006||Stars de Lincoln||USHL||59||4||18||22||72||9||2||2||4||6
|-
|2006-2007||Stars de Lincoln||USHL||51||6||40||46||118||4||0||1||1||8
|-
|2007-2008||Wolverines du Michigan||CCHA||43||0||19||19||50||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Wolverines du Michigan||CCHA||41||6||18||24||56||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Wolverines du Michigan||CCHA||45||5||16||21||74||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Wolverines du Michigan||CCHA||44||2||15||17||24||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Gems de Dayton||LCH||43||1||11||12||22||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||IceMen d'Evansville||LCH||24||1||6||7||10||4||0||0||0||0
|-
|2012-2013||Sundogs de l'Arizona||LCH||27||1||13||14||22||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Titans de Trenton||ECHL||9||0||5||5||6||-||-||-||-||-
|-
| 2012-2013 || Belfast Giants || EIHL || 13 || 4 || 9 || 13 || 41 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2013-2014 || Sheffield Steelers || EIHL || 48 || 6 || 21 || 27 || 40 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2 
|-
| 2014-2015 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 26 || 2 || 20 || 22 || 24 || 17 || 2 || 11 || 13 || 67 
|-
| 2015-2016 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 26 || 3 || 17 || 20 || 26 || 11 || 1 || 7 || 8 || 4 
|-
| 2016-2017 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 42 || 5 || 22 || 27 || 20 || 19 || 3 || 9 || 12 || 24
|-
| 2017-2018 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 43 || 7 || 20 || 27 || 66 || 15 || 0 || 11 || 11 || 4
|-
| 2018-2019 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 44 || 7 || 33 || 40 || 66 || 16 || 4 || 8 || 12 || 18
|-
| 2019-2020 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 40 || 4 || 20 || 24 || 26 || 4 || 4 || 2 || 6 || 14
|-
| 2020-2021|| Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 19 || 6 || 14 || 20 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 38 || 4 || 24 || 28 || 49 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0

Références 

Naissance en août 1986
Naissance à Spokane (Washington)
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur des Gems de Dayton
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Belfast Giants
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur du Rouen hockey élite 76